Linea G – linea della metropolitana di Buenos Aires
 Linea G – linea della metropolitana di New York
 Linea G – nome alternativo della linea Ginza della metropolitana di Tokyo
 Linea G – nome alternativo per la linea Verde della metropolitana di Yokohama 
 Linea G (oggi U9) – linea della metropolitana di Berlino